Bing har flere betydninger:

Genstande, virksomheder og lokaliteter 
 Microsoft Bing – søgemaskine fra Microsoft
 Bing (program) – Unix-program
 Bing (sodavand) – engelsk sodavand
 Bing (virksomhed) – et tysk legetøjsfirma
 Bing & Grøndahl – dansk porcelænsfabrik

Slægter og personer 
 Bing (slægter) – en dansk adelsslægt, en dansk jødisk slægt og en norsk borgerslægt
 Andre med efternavnet Bing:
 Carmella Bing (født 1981) – amerikansk pornomodel
 Dave Bing (født 1943) – amerikansk basketballspiller
 Gertrud Bing (1892-1964) – tysk kunsthistoriker
 Jørgen Bing (født 1956) – dansk skuespiller
 Herman Bing (komiker) (1889–1947) – tysk komiker
 Ilse Bing (1899–1998) – tysk-amerikansk fotograf
 Max Bing (1885–1945) – tysk skuespiller
 R.H. Bing (1914-1986) – amerikansk matematiker
 Robert Bing (1878-1956) – tysk-schweizisk neurolog
 Rudolf Bing (1902–1997) – britisk operadirektør
 Siegfried Bing (også Samuel Bing; 1838–1905) – tysk-fransk kunstsamler og -handler
 Simon Bing (1517–1581) – landgrevelig hessisk politiker
 Som fornavn:
 Bing Crosby (1903-1977) – amerikansk sanger og skuespiller
 Fiktive personer:
 Chandler Bing – fiktiv person i TV-serien Venner